Callinicus, Kallinikos ou Callinique (grec: Καλλίνικος) est un prénom masculin et un nom de famille. Sa forme féminine est Kalliniki, Callinice ou Callinica (grec: Καλλινίκη). Il est d'origine grecque et signifie « beau vainqueur ».

Personnes nommées Callinicus

Souverains séleucides 
 Séleucos  Callinicos (v. 270-226 ), règne de 246 à 226
 Antiochus  Philométor, Callinicos, Epiphane ou Gryphos (v. 142-), règne de 125 à 96
 Antiochus  Dionysos ou Callinicos, règne de 87 à 84 
 Antiochus  Asiatikos, Philopator ou Callinicos (v. 95-64 ), règne de 69 à 64

Royaume de Commagène 
 Mithridate  Callinicos († en 70 ), roi de Commagène, qui a épousé la fille d'Antiochos  Gryphos
 Callinicus (prince de Commagène), qui a vécu au

Personnalités chrétiennes 
 Callinicus de Péluse, évêque du , emprisonné par saint Athanase d'Alexandrie
 Martyrs de l'Église orientale :
  (v. ), martyrisé avec Meletius Stratelates et beaucoup d'autres
  († 251), martyrisé avec Leukios et Thyrse
  (ou Callinici), décapitée à Rome en 252
  (v. ), martyrisé à Gangres en Paphlagonie (auj. Çankırı) ; fêté le 29 juillet
 , patriarche œcuménique (en 693-705), saint de l'Église orthodoxe
 Callinique  de Constantinople, patriarche œcuménique (en 1688, 1689-1693 puis 1694-1702)
  (en 1726), est mort avant d'être intronisé et donc parfois non compté parmi les patriarches
 Callinique  de Constantinople (ou ), patriarche œcuménique (en 1757), numéroté  lorsque le patriarche précédent n'est pas compté
 Callinique  de Constantinople (ou ), patriarche œcuménique (en 1801-1806 puis 1808-1809)
 Kalinik ou  (mort en 1710), patriarche de Peć (1691-1710)
 Kalinik ou , dernier patriarche de Peć (1765-1766)
 Callinique  d'Alexandrie (1800-1889), pape et patriarche orthodoxe d'Alexandrie (en 1858-1861)

Autres figures historiques 
 Callinicus ou Kallinikos de Petra, rhéteur et historien grec qui a vécu pendant la crise du  de l'Empire romain (235-285)
 , chambellan (praepositus sacri cubiculi) de Justinien et seul témoin de sa mort en 565, qui désigna Justin II comme successeur
 Callinique, exarque de Ravenne en 596-603
 Callinicus, architecte et ingénieur byzantin du  à qui Théophane prête l'invention du feu grégeois

Personnalités modernes 
 Alex Callinicos (né en 1950), intellectuel marxiste et militant trotskiste britannique

Toponymes 
  ou Callinicum, ville fondée par Séleucos  Callinicus, aujourd'hui Racca en Syrie
 Bataille de Callinicum (531), victoire des Perses sassanides sur les Byzantins